Massino steht für:
 Massino Visconti, Gemeinde in der italienischen Provinz Novara (NO), Region Piemont

Massino ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Massino (* 10. Januar 1943 in New York), ehemaliger Mobster und Anführer der Bonanno-Familie der La Cosa Nostra in New York City.

Siehe auch:
 Massimo (Begriffsklärung)